Артур Блумфилд ():
 Артур Леонард Блумфилд (1888—1962) — американский медик, сын Мориса Блумфилда.
 Артур Джон Блумфилд (род. 1931) — его сын, американский музыкальный и ресторанный критик.
 Артур Ирвинг Блумфилд (1914—1988) — канадский экономист.